Пиједра де Сал има више значења:

 Пиједра де Сал (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједра де Сал (Николас Флорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику